Ente, Tod und Tulpe ist der Titel von:

 Ente, Tod und Tulpe (Kinderbuch), Bilderbuch von Wolf Erlbruch
 Ente, Tod und Tulpe (Film), animierter Kurzfilm von Matthias Bruhn